

Persone
 Andreas Schuler (1995) – saltatore con gli sci svizzero
 Bernard Schuler (1889–...) – calciatore svizzero, di ruolo attaccante
 Carolyn Schuler (1943) – ex nuotatrice statunitense
 Chris Schuler (1987) – calciatore statunitense, di ruolo difensore
 Else Lasker-Schüler, all'anagrafe Elisabeth Schüler (1869-1945) – poetessa tedesca
 Erna Schuler, conosciuta anche come Erna Scheurer o Schurer, pseudonimo di Emma Costantino (1942) – attrice italiana
 Erwin Ding-Schuler (1912-1945) – medico e chirurgo tedesco, ufficiale delle Waffen-SS
 Franz Schuler (1962) – ex sciatore nordico austriaco
 Kevin Schuler (1967) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Matt Schuler (...) – chitarrista statunitense
 Mike Schuler (1940) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Wolfgang Schüler (1958) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista

Aziende
 Schuler AG - azienda tedesca di macchine